Az Erő elszabadul (The Force Unleashed): A Star Wars univerzumban játszódó, két történetből álló képregény sorozatot Haden Blackman írta. 2008. augusztus és 2010. szeptember között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Az Erő elszabadul történetei 2 és 1 évek között játszódnak az Új remény eseménye előtt. A képregény sorozat, ami az azonos című számítógépes játékból készült, azonos címmel adták ki a könyv változatát.

Dark Horse Comics

Az Erő elszabadul

Az Erő elszabadul 2

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The Empire Volume 6

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

X-Men
Képregények